Pershing kan syfta på:
 John Pershing, (1860–1948), en amerikansk general.
 M26 Pershing – en amerikansk stridsvagn.
 MGM-31 Pershing – en amerikansk medeldistansrobot.
 Pershing (travhäst) – en svensk varmblodig travhäst.
 Pershing County – ett county i Nevada, USA.